Ein Burghaus  ist ein Burgentyp.

Die Bezeichnung Burghaus tragen
Burghaus Classen Aachen
 Burghaus (Igel)
Burghaus Wassenach, Landkreis Ahrweiler (Rheinland-Pfalz)
Burghaus Burgsahr, Landkreis Ahrweiler 
Burghaus Gransau, Neheim
Altes Burghaus Schrecksbach, Hessen
Burghaus Dorp, Lohmar
Burghaus Veltheim, Winterthur
Burghaus Zarten, Hochschwarzwald

Siehe auch:
Burghauß
Burghausen (Begriffsklärung)